Romain Segaud est un réalisateur français.
Nicole Segaud est une ancienne actrice pornographique française.